El Pic de Bau és una muntanya de 882,4 metres del límit dels termes comunals d'Arles i de Sant Llorenç de Cerdans, tots dos a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a la zona sud-occidental del terme d'Arles i al nord-occidental del de Sant Llorenç de Cerdans, a prop al sud de Gargamós.

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes de Sant Llorenç de Cerdans